Фёдор Фёдорович Кокошкин
 Кокошкин, Фёдор Фёдорович (старший) (1773—1838) — драматург.
 Кокошкин, Фёдор Фёдорович (младший)  (1871—1918) — один из основателей Конституционно-демократической партии, юрист.